Санта Катарина има више значења:

 Санта Катарина (држава), савезна држава Бразила
 Санта Катарина (острво), острво Бразила
 Санта Катарина (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Катарина (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Катарина (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Катарина (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Катарина (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Катарина (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Катарина (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Катарина (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Катарина (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Катарина, Санта Каталина де Мендоза (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Катарина, Пиједра Бланка (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Санта Катарина, Лијензо Чаро (Тлавак), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Санта Катарина, Текескипа (Тлавак), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Санта Катарина, Пиједра Бланка (Сочимилко), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Санта Катарина (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Катарина (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Катарина (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Катарина (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Катарина (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Општина Санта Катарина (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Катарина (Санта Катарина, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Катарина (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Катарина, Санта Катарина лас Хојас (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санта Катарина (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санта Катарина (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санта Катарина (Метлатонок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санта Катарина (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санта Катарина (Акаксочитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санта Катарина (Атотонилко ел Гранде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санта Катарина (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санта Катарина (Сан Агустин Тлаксијака), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санта Катарина (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Катарина (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Катарина (Аколман), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санта Катарина (Лерма), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санта Катарина (Виља дел Карбон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санта Катарина (Зумпавакан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санта Катарина (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Катарина (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Катарина (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Катарина (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Катарина (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Катарина (Тепостлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Општина Санта Катарина (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Катарина (Сан Херонимо Текоатл), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Катарина (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Катарина (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Катарина (Сан Хуан Лачао), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Катарина (Сан Марсијал Озолотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Катарина (Сан Матео Пињас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Катарина (Санта Марија Озолотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Катарина (Виља Техупам де ла Унион), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Катарина (Санто Доминго Тонала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Катарина (Чијаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Катарина (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Катарина (Олинтла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Катарина (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Катарина (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Катарина, Терсера Сексион (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Катарина (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Катарина (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Санта Катарина (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Катарина (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Катарина (Сан Николас Толентино), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Општина Санта Катарина (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Катарина (Санта Катарина, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Катарина (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Катарина (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Катарина, Ел Крусеро (Ајавалулко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Катарина (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Катарина (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Катарина (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Катарина (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Катарина (Тикул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Катарина (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику